Колин Луис Хенкс (; Сакраменто, 24. новембар 1977) амерички је глумац. Најстарији је син глумца Тома Хенкса.

Филмографија

Филм 

|-
| 2005.
| Кинг Конг
| -{King Kong}-
| Престон
|
|-
| 2006.
| -{Tenacious D}-: Трзалица судбине
| -{Tenacious D in The Pick of Destiny}-
| пијани дечко
|
|-
| 2008.
| Зечица на колеџу
| -{The House Bunny}-
| Оливер
|
|-
| 2008.
| Буш
| -{W.}-
| Дејвид Фрум
|
|-
| 2017.
| Џуманџи: Добродошли у џунглу
| -{Jumanji: Welcome to the Jungle}-
| Алекс Врик
|
|-
| 2019.
| Џуманџи: Следећи ниво
| -{Jumanji: The Next Level}-
| Алекс Брик
|
|-
|}

Телевизија 

|-
| 2001.
| Браћа по оружју
| -{Band of Brothers}-
| Хенри Џоунс
| 1 епизода
|-
| 2004.
| Округ Оринџ
| -{The O.C.}-
| Грејди
| 1 епизода
|-
| 2008.
| Људи са Менхетна
| -{Mad Men}-
| Џон Гил
| 3 епизоде
|-
| 2011.
| Декстер
| -{Dexter}-
| Травис Маршал
| 12 епизода
|-
| 2013.
| Морнарички истражитељи
| -{NCIS}-
| Ричард Парсонс
| 3 епизоде
|-
| 2014—2015.
| Фарго
| -{Fargo}-
| Гас Гримли
| 11 епизода
|-
| 2020.
| Амерички тата
| -{American Dad!}-
| ванземаљац / ученик (глас)
| 2 епизоде
|-
| 2021.
| Импичмент: Америчка крими прича
| -{Impeachment: American Crime Story}-
| Мајк Емик
| 7 епизода
|-
| 2022.
| Понуда
| -{The Offer}-
| Бари Лапидус
| 10 епизода
|-
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1977.
Биографије живих особа
Амерички глумци
Амерички гласовни глумци
Јевреји у Сједињеним Америчким Државама